Сулия (, гуах. Suuria) — один из 23 штатов Венесуэлы.

Административный центр штата — город Маракайбо.

Площадь штата 63 100 км², население — 3 704 404 человек (2011). Индейцы составляют 12,72 % населения штата. Коренные народы составляют большинство населения в муниципалитетах Мара (98,31 %) и Гуахира (90,16 %). В муниципалитете Мара 45,50 % населения относится к этносу вайю (гуахиро), 4,55 % — ану (параухано). В муниципалитете Гуахира 80,79 % населения относится к этносу вайю (гуахиро).

Муниципалитеты штата 

 Альмиранте-Падилья
 Баральт
 Валмор-Родригеc
 Кабимас
 Кататумбо
 Колон
 Ла-Каньяда-де-Урданета
 Лагуниллас
 Мачикус-де-Периха
 Мара
 Маракайбо (Маракайбо)
 Миранда
 Гуахира
 Росарио-де-Периха
 Сан-Франсиско
 Санта-Рита
 Симон-Боливар
 Сукре
 Франсиско-Хавьер-Пульгар
 Хесус-Энрике-Лоссада
 Хесус-Мария-Семпрун

Примечания